Gasslander är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Kristian Gasslander (1835–1890), svensk ämbetsman och politiker 
 Gustaf Gasslander (1842–1907), svensk ämbetsman
 Karl Gasslander (1869–1916), svensk präst och författare 
 Olle Gasslander (1915–1962), svensk historiker